sierpik (botanika) – typ kwiatostanu
 sierpik (roślina) – rodzaj roślin
 sierpik (pleśń) – rodzaj grzybów
 sierpik (ryba) – rodzaj ryb (Trachinotus)